Тамме () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Тамме — село у волості Елва повіту Тартумаа.
 Тамме — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Тамме — село у волості Виру повіту Вирумаа.